Tebbel ist der Familienname folgender Personen:

 John Tebbel (1912–2004), US-amerikanischer Journalist und Medienhistoriker
 Maurice Tebbel (* 1994), deutscher Springreiter
 René Tebbel (* 1969), deutscher Springreiter